Гэмба:

 Гэмба — японский термин, обозначающий место, где формируется продукция или предоставляются услуги.
 Гэмба, Коитиро (род. 1964) — японский политический деятель.

См. также 
 Гемба (значения)